Schiffer:
 Claudia Schiffer
 Michael Brian Schiffer
 Ulquiorra Schiffer

Desambiguações de sobrenomes